Фёдор Ио́сифович Кра́вченко (1912—1988) — советский военный разведчик и партизан в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (2.05.1945). Майор Советской Армии (24.01.1949).

Биография 
Фёдор Кравченко родился 4 марта 1912 года в селе Унароково (ныне — Мостовский район Краснодарского края). В 1913—1929 годах жил в Уругвае, в 1925 году окончил там школу, получив профессию слесаря, работал на судостроительной верфи в Монтевидео. Затем вернулся в СССР. Проживал в Москве, работал в аппарате комсомола.

В октябре 1936 года Кравченко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1937—1938 годах участвовал в Гражданской войне в Испании, за боевые отличия во время которой был награждён двумя орденами.

Окончил Высшую специальную школу Генерального штаба РККА в 1939 году. В 1939 году был направлен в Мексику по линии ГРУ Генштаба под псевдонимом «Клейн» помощником резидента А. П. Коробицына («Турбан»). Фактически резидентура Коробицына—Кравченко охватывала большую часть Латинской Америки и даже имела источник информации в Японии. В конце 1941 года, когда США вступили во вторую мировую войну на стороне антигитлеровской коалиции, надобность в разведсети отпала и оба были возвращены в СССР.

Участник партизанского движения во время Великой Отечественной войны. В 1942 году Кравченко был направлен в тыл противника для выполнения специального задания командования фронта. Его группа установила связь с партизанским отрядом Григория Балицкого, после чего совместно действовала с ним, совершая диверсии на линиях Гомельского железнодорожного узла. За небольшой период времени партизаны уничтожили 11 эшелонов противника, 10 из которых были взорваны при непосредственном участии Кравченко. С ноября 1942 года группа Кравченко действовала вместе с соединением Алексея Фёдорова. К 1943 году она выросла в партизанский отряд имени И. Богуна. Только за июль—декабрь 1943 года на участке железной дороги Ковель—Брест отрядом было уничтожено 43 вражеских эшелона, при этом погибло более 650 и было ранено около 900 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство и за особые заслуги в развитии партизанского движения на Украине» капитану Фёдору Кравченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С мая 1945 года Кравченко работал в заграничной резидентуре советской разведки во Франции, где создал свою разведсеть для работы на территории Испании (в частности, в Мадриде, Валенсии и Барселоне) и Португалии. В 1949 году тяжело заболел и был отозван в Москву. В сентябре 1951 года майор Ф. И. Кравченко был уволен в запас.

Находился на различных хозяйственных должностях, активно занимался общественной деятельностью в Советском комитете ветеранов войны. Был вице-президентом Общества дружбы «СССР—Уругвай». 

Скончался 19 ноября 1988 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Награды 
 Герой Советского Союза (2.05.1945)
 Два ордена Ленина (7.03.1943, 2.05.1945)
 Орден Красного Знамени (17.07.1937)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (2.05.1945, 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (3.01.1937)
 Ряд медалей
иностранные награды
 Гарибальдийская звезда (Италия).

Примечания

Литература 
 
 Герої партизанської боротьби на Україні. — Київ, 1948. кн. 1.
 Герои огненных лет. Книга 3. — М.: Московский рабочий, 1978.
 Кубани славные сыны. — Кн. 2. — Краснодар, 1985.
 Люди легенд. Выпуск 5. — М., 1974.
 Подвигом прославленные. — Киев, 1985.
 Север А. Спецназ ГРУ. — М. ЯУЗА, 2008.
 Украинская ССР в Великой Отечественной войне… 1941—1945 гг. Том 2. — Киев, 1975.

Участники гражданской войны в Испании (сторона республиканцев)
Выпускники Высшей специальной школы ГШ РККА
Сотрудники ГРУ
Партизаны Великой Отечественной войны
Разведчики СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище